Die Guangzhou International Women’s Open 2009 war die 6. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers für Frauen in Guangzhou, China. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2009. Es fand zeitgleich mit dem Bell Challenge 2009 in Québec, Kanada vom 12. bis zum 20. September 2009 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Wera Swonarjowa und im Doppel die Paarung bestehend aus Marija Korytzewa und Tazzjana Putschak.

Im Einzel gewann Shahar Peer gegen Alberta Brianti mit 6:3, 6:4 und im Doppel Wolha Hawarzowa / Tazzjana Putschak gegen Kimiko Date Krumm / Sun Tiantian mit 3:6, 6:2, [10:8].

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Bemerkenswertes 
 1. Jie Zheng musste wegen einer Verletzung im Handgelenk der linken Hand absagen.

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Guangzhou